

Carriera
Nel 1985 debutta nel motomondiale nella classe 125 in sella ad una MBA, senza riuscire ad ottenere punti validi per la classifica mondiale. L'anno successivo rimane tutto invariato e riesce a conquistare il suo primo punto iridato al gran premio d'Austria grazie al 10º posto ottenuto al traguardo. Chiude la stagione 17º in campionato con 6 punti. Nel 1988 cambia per la prima volta moto dal suo arrivo nel mondiale montando in sella ad una Honda. A fine stagione ottiene il suo piazzamento finale più alto di sempre raggiunto in carriera classificandosi 7º con 63 punti ed ottiene anche la sua prima e unica qualificazione in prima fila (3º) al gran premio di Svezia. Nel 1990 passa a guidare una JJ Cobas e al gran premio d'Olanda ottiene il suo unico podio nel mondiale arrivando 3º al traguardo. A fine stagione si classifica 11º in campionato con 77 punti, rivelandosi la sua miglior stagione in termine di punti. Nel 1992 passa a correre nella classe 250 in sella ad una Honda, ma non ottiene punti in tutta la stagione. Nel 1994 e 1995 ottiene punti in 250 (prima su Honda e poi su Aprilia), ma dopo queste due stagioni lascia il motomondiale.

Risultati nel motomondiale

Collegamenti esterni
 

Piloti della classe 125
Piloti della classe 250